Хета — многозначный термин:
 Хета (буква) — буква архаического греческого алфавита.
 Хета (биология) — термин в биологии.

Топонимы

Реки 
 Хета — река в России, левая составляющая реки Хатанга.
 Хета (приток Арки) — река в России, приток реки Арка.
 Хета (приток Малтана) — река в России, приток реки Малтан.
 Хета (приток Челомджи) — река в России, приток реки Челомджа.
 Хета — другое название реки Умара.

Населённые пункты 
 Хета — посёлок в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края.
 Хета — село в Грузии.

Станции 
 Хета (станция) — железнодорожная станция в Грузии.

См. также 
 Большая Хета — река в России, левый приток Енисея
 Левая Хета — река в России
 Малая Хета — река в России, левый приток Енисея
 Правая Хета — река в России
 Хетта (значения)
 Хет